Superliga Femenina de Voleibol 2021–2022 utspelade sig mellan 2 oktober 2021 och 1 maj 2022 och var den 53:e upplagan av Superliga Femenina de Voleibol. I turneringen deltog 12 lag. CV Haris vann serien för första gången genom att besegra CV JAV Olímpico i finalen.. CVB Barça och CV Leganés åkte ur serien. Lisbet Arredondo var främsta poängvinnare (413 poäng) och utsågs även till mest värdefulla spelare.

Regelverk

Format 
Tävlingen bestod av seriespel följt av slutspel:
 I seriespelet mötte alla lag alla både hemma och borta. De två första gick direkt till semifinal i slutspelet medan de fyra följande gick till kvartsfinal. De två sista lagen åkte ur serie, ner till Superliga 2.
 I slutspelet spelades kvarts- och semifinaler i bäst av tre matcher och finalen i bäst av fem matcher.

Metod för att bestämma tabellplacering
Om slutresultatet blev 3-0 eller 3-1 tilldelades 3 poäng till det vinnande laget och 0 till det förlorande laget, om slutresultatet blev 3-2 tilldelades 2 poäng till det vinnande laget och 1 till det förlorande laget. 

Lagens position i respektive grupp bestämdes utifrån (i tur och ordnign):
 Poäng
 Antal vunna matcher
 Kvot vunna / förlorade set
 Kvot vunna / förlorade poäng.
 Inbördes möten.

Deltagande lag 
CVB Barça och Volley Playa Madrid var nyuppflyttade från Superliga 2 som vinnare och finalist i uppflyttningskvalet.
Volley Playa Madrid valde dock att avstå från sin plats p.g.a. ekonomiska problem och CV Leganés tog deras plats.

Turneringen

Regular season

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Kvalificerade för semifinal i slutspelet.
      Kvalificerade för kvartsfinal slutspelet.
      Degraderade till Superliga 2 Femenina de Voleibol.

Slutspel

Spelschema

Resultat

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Resultat för deltagande i andra turneringar

Statistik

Referenser 

Sportåret 2021
Sportåret 2022
Volleybollsäsongen 2021/2022
 2021/2022